Konkurrencen i 4x100m fri for mænd under Sommer-OL 2008, blev afholdt 10. – 11. august 2008.

Indledende Heats

1. Heat

2. Heat

Finale 

VR = Verdensrekord
ER = Europæisk rekord
OC = Oceanisk rekord
NR = Nordisk rekord

4x100m Fri Mænd